Les championnats d'Europe de tennis de table 2015, trente-quatrième édition des championnats d'Europe de tennis de table, se déroulent  du 25 septembre au  à Iekaterinbourg, en Russie.

L'allemand Timo Boll a annoncé son forfait avant la compétition à cause d'une blessure au genou.

Messieurs par équipes 
L'équipe d'Autriche (composée de Stefan Fegerl, Robert Gardos et Daniel Habesohn) élimine les tenants du titre portugais (Marcos Freitas, Tiago Apolónia et João Monteiro) dès les quarts de finale, avant de s'imposer en demi-finale contre la Bielorussie et en finale contre l'Allemagne (Patrick Baum, Dimitrij Ovtcharov et Patrick Franziska).

Dames par équipes

Simple messieurs

Simple dames

Double messieurs  
Le titre est remporté par le double Stefan Fegerl/João Monteiro qui s'impose en finale contre le double autrichien Robert Gardos/Daniel Habesohn.

Double dames 
La paire Melek Hu/Yanfei Shen gagne en finale contre Elizabeta Samara/Georgina Pota.

Notes et références 

2015
Tennis de table
Tennis de table 2015
Sport à Iekaterinbourg
Europe 2015
Europe
Sport en Russie en 2015
Sport en septembre 2015
Sport en octobre 2015